El gran príncipe Mikhail Nikoláyevich de Rusia (Peterhof,  - Cannes, ) era el séptimo hijo y cuarto varón del emperador Nicolás I de Rusia y su esposa Carlota de Prusia.

Desempeñó durante mucho tiempo (1862-1882) la función de Gobernador General del Cáucaso, asentándose en Tiflis, la ciudad que la mayoría de sus hijos recordará como el hogar de su infancia. Durante toda su vida vio la entronización de cuatro emperadores de Rusia: Nikolai I, Alejandro II, Alejandro III y Nicolás II (a todos los cuales sirvió lealmente) - e incluso sobrevivió a su sobrino Aleksandr III, un hombre mucho más joven que él.

Durante la Guerra ruso-turca de 1877-1878, fue comandante en jefe de las tropas imperiales rusas en el Cáucaso. En 1878 fue ascendido a mariscal, y en 1881, su sobrino Alejandro III lo nombra presidente del Consejo de Estado para sustituir a su hermano Constantino Nikoláevich, permaneciendo en ese puesto hasta su muerte.

Matrimonio y descendencia 
El 28 de agosto de 1857 se casó en San Petersburgo con la princesa Cecilia de Baden, hija del gran duque Leopoldo I de Baden y de Sofía Guillermina de Suecia, quien adoptó el nombre de Olga Fiódorovna al bautizarse a la fe ortodoxa. Tuvieron siete hijos:

 Nikolai Mijáilovich de Rusia (1859-1919) 
 Anastasia Mijáilovna de Rusia (1860-1922) 
 Miguel Mijáilovich Románov (1861-1929) 
 Jorge Mijáilovich de Rusia (1863-1919) 
 Alejandro de Rusia (Sandro) (1866-1933) 
 Sergio Mijáilovich de Rusia (1869-1918) 
 Alexis Mijáilovich Románov (1875-1895) 

Tres de los hijos del gran príncipe Mikhail fueron ejecutados por los revolucionarios bolcheviques entre julio de 1918 y enero de 1919.

Ancestros

Enlaces externos 

Romanov
Sepultados en la Catedral de San Pedro y San Pablo (San Petersburgo)
Mariscales de campo de Rusia
Caballeros de la Orden de San Huberto
Senadores grandes cruces de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Parma)
Caballeros de la Orden del Elefante
Miguel Nikolayevich
Fallecidos en Cannes
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)